7996 Vedernikov – asteroide
 Aleksandr Vedernikov – basso
 Aleksandr Vedernikov – direttore d'orchestra